Anna Maria van Oranje-Nassau (Leeuwarden, 15 november 1746 — aldaar, 29 december 1746) was het vierde kind en de jongste dochter van Willem IV van Oranje-Nassau en Anna van Hannover.

Huis Oranje-Nassau
Oranje-Nassau, A